Robert Matthews est un nom pouvant désigner:

Sport
 (1897-1987), joueur gallois de football
 (1961-2018), athlète paralympique britannique 
 (né en 1970), joueur anglais de football

Religion
 (1788-c. 1841), homme d'affaires et religieux amérciain
 (1926-2009), religieux américain mormon

Autres
Robert Charles Matthews (1871-1952), homme politique canadien de l'Ontario
 (1923-2010), homme politique américain du Kentucky
 (né en 1959), physicien britannique

Voir aussi
Robert Jay Mathews (1953-1984), suprémaciste néo-nazi américain

Matthews, Robert